Pierre Bergé peut désigner :
 Pierre Bergé (1930-2017),  entrepreneur et homme d'affaires français, fondateur entre autres, de la maison de haute couture d'Yves Saint Laurent dont il fut le compagnon ;
 Pierre Bergé (1934-1997), physicien français, spécialiste de la théorie du chaos.